Das Institut für Pädagogikmanagement (IfPM) war eine Bildungseinrichtung mit Universitätsstatus für Studien- und Weiterbildungsangebote im Bereich Sozialwesen, Kinder- und Jugendhilfe und Bildungsmanagement mit Sitz in Bad Dürrheim. Mit seinen Studien- und Bildungsangeboten war das Institut operativ im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Raum Stuttgart tätig. Es war das erste akkreditierte Hochschulinstitut in Deutschland im Bereich Pädagogikmanagement und die Studienprogramme wurden im Laufe der Zeit von vielen Hochschulen und Universitäten übernommen und dort implementiert. Das Institut wurde 2008 auf Grund einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Jugendhilfeträger Off Road Kids Stiftung und der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) gegründet und bot bis 2018 berufsbegleitenden Bachelor- und Masterangebote sowie Seminar- und Weiterbildungsveranstaltungen an.
Zwischen 2016 und 2018 veranstaltete das IfPM den Stuttgarter Kompetenztag für Pädagogik und Management, um eine Plattform für den fachlichen Austausch zwischen Trägern, Hochschulen und (zukunftigen) Leitungskräften zu etablieren.

Studienangebote als Reaktion auf Ausbauprogramme der Kinder- und Jugendhilfe 
Seit der Gründung 2008 bis 2018 bot das IfPM das Bachelorprogramm Pädagogikmanagement und später einen Masterstudiengang Bildungs- und Sozialmanagement an. Damit reagierte das Institut auf die Bedarfslage der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Kindertagesstätten und die steigenden Anforderungen an gut qualifiziertes Leitungs- und Führungspersonal. Insbesondere der Bereich der Kindertagesstätten erfährt seit Jahren einen Ausbauboom, mit dem die Träger auf die Anforderungen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik reagieren. Seit 1996 gibt es in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen halbtägigen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr. Mit dem 1. August 2013 ist dieser Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz auf die Altersgruppe ab vollendetem erstem Lebensjahr ausgedehnt worden. Sowohl quantitativ als auch qualitativ steigen damit die Anforderungen an Erzieher und Leitungskräfte in der Kinder- und Jugendhilfe und damit die Notwendigkeit, akademische Studien- und Ausbildungsangebote zu etablieren. Seit 2018 wird das Studienangebot im Rahmen der Steinbeis Business Academy weitergeführt.

Die Absolventen des Studiengangs erlernen ein solides Spektrum an Inhalten für ein zeitgemäßes Kita-Management und für vergleichbare Positionen im Sozial- und Bildungsmanagement. Bisherige Untersuchungen über den Verbleib und die berufliche Weiterentwicklung der Absolventen bestätigen die Erwartungen an ihre sehr guten Berufschancen. Zentrale Elemente des Studiengangs sind die berufsbegleitende Struktur, die projekt- und praxisorientierte Studieninhalte (nach dem Ansatz Projekt-Kompetenz-Studium der SHB) sowie die sehr liberale Zulassungsregeln nach Berliner Hochschulrecht, die auch eine Zulassung mit Mittlere Reife, abgeschlossener Berufsausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung erlauben. Für dieses innovative Studienkonzept wurde das IfPM 2009 als „Ausgewählter Ort“ der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ ausgezeichnet.
Seit 2012 bietet das IfPM einen berufsbegleitenden Masterstudiengang Social, Healthcare and Educational Management mit ähnlichen Strukturen an.

Unterstützung und Förderung 
Schirmherrin der Gründung und Ausbauphase des IfPM war Annette Schavan, Bundesbildungsministerin 2005 bis 2013, die das Konzept als wegweisend beschrieb: „Erzieherinnen und Erzieher brauchen Perspektiven. Sie müssen Chancen haben, sich weiterzuentwickeln und ein Studium aufzunehmen. Dafür brauchen wir neue Wege für ein berufsbegleitendes Studium, wie es das IfPM geht.“
Die Gründung und der Betrieb des Instituts werden unterstützt von der Vodafone Stiftung und der Permira Beteiligungsgesellschaft.

Einzelnachweise 

Schule für Sozialberufe
Bad Dürrheim
Berufsbildende Schule in Baden-Württemberg